Плимут може бити:

Плимут, град у Енглеској.
Њу Плимут, град на Новом Зеланду.